Laibach, nom alemany per a Ljubljana, capital d'Eslovènia.
 Laibach (grup de música), grup eslovè de música industrial